łaz – trzebież w lesie przez wypalenia lub wykopanie, przeważnie w liczbie mnogiej łazy.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 3 podstawowe
 Łaz – część wsi Łukowa w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Łaz – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zabór 
 Łaz – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Łaz – część wsi Maszkowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Łaz – część wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko 
 Łaz – część wsi Ślepowrony w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur
 Łaz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Łaz – część wsi Obarzym w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Łaz – część wsi Temeszów w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Łaz – część wsi Lechów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Łaz – część wsi Michorzewo w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin

Inne 
 Izabella Łaz – polska siatkarka
 górnołużycka nazwa miejscowości Lohsa

Zobacz też 
 Łazy
 Łask

Nazwy miejscowości w Polsce